Die Saison 1982/83 war die 36. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation, in der sich der Zürcher SC durchsetzte und den Aufstieg erreichte. Der EHC Grindelwald und Grasshopper Club Zürich stiegen in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
Die 16 Mannschaften wurden in der Hauptrunde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die NLA-Relegation. Die übrigen sechs Mannschaften jeder Gruppe mussten in einer Abstiegsrunde antreten, deren Letztplatzierte direkt in die dritte Liga abstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Ost

Gruppe West

Abstiegsrunde

Gruppe Ost

Gruppe West

Weblinks 
 

B1982
Eishockeysaison 1982/83